Страгородский — русская фамилия; имеет женскую форму Страгородская.

 Известные носители 
 Страгородский, Иван Николаевич (в монашестве Сергий; 1867—1944) — епископ Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси, богослов.
 Страгородский, Симеон Игнатьевич (в монашестве Сильвестр; 1725—1802) — епископ Русской православной церкви, епископ Крутицкий и Можайский.
 Страгородский, Николай Иванович (1843—1913) — протоиерей Русской Православной Церкви, отец патриарха Сергия.